Санел Яхич (, ) — боснийский футболист, центральный защитник.

Карьера

Клубная 
Заниматься футболом Яхич начал в молодёжной команде «Страсбура», откуда перешёл в молодёжную команду «Сошо». За три года, проведённые в составе «Сошо» Санел не провёл ни одной игры за основной состав клуба и в 2001 году отправился на родину своих родителей в клуб Железничар из Сараево. В январе 2004 года, после окончания контракта с боснийским клубом, Яхич отправился в Испанию в клубы низших дивизионов, где за 2 года сыграл в двух клубах в «Лас-Пальмасе» и «Мериде». В 2006 году Санел вернулся в «Железничар», где стал лучшим бомбардиром чемпионата 2007/2008.

В январе 2009 года Яхич перебрался в Грецию в состав «Ариса». Уже спустя полгода Санела купил один из лидеров греческого чемпионата «АЕК». Сумма сделки составила почти 600 000 €. В составе афинского клуба босниец стал обладателем Кубка Греции, а также на постоянной основе участником еврокубков. По окончании контракта с «АЕКом» Яхич отправился в соседний Кипр в стан чемпиона «АПОЭЛ». Через год, заплатив 300 000 € права на боснийского защитника приобрел клуб турецкой суперлиги «Карабюкспор», оттуда уже спустя несколько месяцев он переехал в Шотландию в «Сент-Джонстон», а в 2014 году переехал в Швейцарию в «Грассхоппер». Летом 2015 года после окончания контракта с цюрихским клубом Яхич оставался в статусе свободного агента, но в последний день трансферного окна Санел присоединился к греческому Левадиакосу.

Статистика выступлений 
По состоянию на 3 ноября 2015

Сборная 
С 2001 года Яхич стал привлекаться к играм молодёжной сборной Боснии и Герцеговины. В основную сборную Санел долгое время не мог пробиться, но в 2008 году удачная игра боснийца в составе греческого Ариса заставила тренеров национальной команды обратить внимание на Яхича. 26 марта 2008 года он дебютировал в составе сборной Боснии в товарищеском матче против Македонии. Уже в следующем матче Санел забил свой единственный гол в составе сборной, отличившись на 75-й минуте поединка против сборной Бельгии в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2010 года. С того времени Яхич стал незаменимым игроком основного состава. В конце 2010 года Яхич перестал попадать в заявку сборной, но в обоих стыковых матчах против сборной Португалии Яхич отыграл по 90 минут. Последний свой матч в национальной команде Яхич провёл 31 мая 2012 года, отыграв 90 минут в товарищеском матче против сборной Мексики.

Итог: 23 матча/ 1 гол; 7 побед, 5 ничей, 11 поражений.

Достижения 
Командные

 «Железничар»
 Обладатель Кубка Боснии и Герцеговины (1): 2002/03
 Обладатель Суперкубка Боснии и Герцеговины (1): 2001

 «АЕК»
 Обладатель Кубка Греции (1): 2010/11

 «АПОЭЛ»
 Обладатель Суперкубка Кипра (1): 2011

Личные
 Лучший бомбардир чемпионата Боснии и Герцеговины 2007/2008 (12 голов)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на eu-football.ru

Футболисты Боснии и Герцеговины
Игроки сборной Боснии и Герцеговины по футболу
Игроки ФК «Железничар» Сараево
Игроки ФК «Лас-Пальмас»
Игроки ФК «Мерида» (1990)
Игроки ФК «Арис» Салоники
Игроки ФК АЕК Афины
Игроки ФК АПОЭЛ
Игроки ФК «Карабюкспор»
Игроки ФК «Сент-Джонстон»
Игроки ФК «Грассхоппер»
Игроки ФК «Левадиакос»